Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 9. и 10. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, одбранио је Давид Шторл из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 бацача кугле из 18 земаља..

  Белорусија (2)
  Босна и Херцеговина (3)
  Бугарска (1)
  Грчка (1)
  Естонија (1)
  Италија (1)
  Луксембург (1)
  Молдавија (1)
  Немачка (2)
  Пољска (2)
  Португалија (2)
  Румунија (2)
  Србија (1)
  Финска (1)
  Хрватска (3) 
  Чешка (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=90%
|-
! colspan="5"|Рекорди пре почетка Европског првенства 2016.
|-
| Светски рекорд
| Ренди Барнс 
| 23,12
| Вествуд, САД
| 20. мај 1990.
|-
| Европски рекорд
| Улф Тимерман 
| 23,06
| Ханија, Грчка
| 22. мај 1988.
|-
| Рекорди европских првенстава
| Вернер Гинтер 
| 22,22
| Штутгарт, Западна Немачка
| 28. август 1986.
|-
|Најбољи светски реззултат сезоне'| Џо Ковач 
| 22,13
| Сакраменто, САД
| 27. март 2016.
|-
| Најбољи европски реззултат сезоне
| Михал Харатик 
| 21,23
| Кјелце, Пољска
| 8. мај 2016.
|-
! colspan="5"|Рекорди после завршеног Европског првенства 2016.
|-
| Најбољи европски реззултат сезоне
| Давид Шторл 
| 21,31
| Амстердам, Холандија
| 10. јул 2016.
|-
|}

 Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских бацача кугле 2016. године до почетка такмичења (8. јуна 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска топ листа бацача кугле за 2016.Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 29 такмичара подељено је у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 20,30 м (КВ), коју је пребацило 5 такмичара, а осталих 7 пласирало се према постигнутом резултату (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици на отвореном